Angel Eyes es el nombre de varias canciones entre ellas:

 Angel Eyes, canción de 1953 de Earl Brent y Matt Dennis.
 Angeleyes, una canción de 1979 de ABBA.
 Angel Eyes, película de 2001.
 Angel Eyes, canción de 1995 del grupo Ace of Base
 ''Angel Eyes'', drama coreano de 2014